

Горна сільська рада — сільське поселення, Ачинський район, Красноярський край
 Горна сільська рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область